Перинатальная смертность — статистический показатель, отражающий все случаи смерти плода или новорождённого в период от 28-й недели беременности до 7 суток после рождения (перинатальный период). Рассчитывается на 1000 родившихся.
Перинатальная смертность включает случаи мертворождения, а также ранней младенческой смертности, то есть до 7 полных суток от рождения.

Критерии 
В России до 2012 года перинатальная и младенческая смертность рассчитывалась по более мягким критериям. В статистику включались только дети, умершие до рождения, массой более 1000 грамм, и сроком гестации от 28 недель. Младенцы, родившиеся с более низкими показателями, регистрировались только после того, как они проживут 7 дней.

С 2012 года в России введены критерии, рекомендованные ВОЗ. Согласно этим критериям в статистике перинатальной смертности учитываются все плоды массой от 500 грамм или сроком от 22 полных недель гестации, а также новорождённые до 7 дней. После перехода на новые правила младенческая смертность в России выросла на 18 %.

Классификация 
Включает в себя три подраздела:
 Антенатальная смертность — в период от 28 недель до начала родов;
 Интранатальная — во время родов;
 Ранняя неонатальная — до 7 суток после родов.

Исчисляется отдельно для каждой больницы, города, региона, страны. Наряду с материнской смертностью является одним из ключевых показателей развития системы родовспоможения и медицины в целом.

Причины 
Самые частые причины, от которых может произойти смерть плода и новорождённого:
 Асфиксия;
 Врождённые аномалии;
 Дыхательные расстройства;
 Инфекционные заболевания;
 Осложнения беременности и родов.

Факторы риска 
Наиболее распространённые факторы риска:
 Возраст матери;
 Социальные условия;
 Вредные условия труда матери;
 Вредные привычки (курение, алкоголь);
 Сопутствующая экстрагенитальная патология;
 Количество предыдущих родов;
 Масса плода;
 Состояние плода при рождении;
 Непрофессиональный медицинский персонал;

См. также 
 Мёртворождаемость
 Материнская смертность
 Материнское здоровье
 Рождаемость
 Смертность

Литература 
 Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.
 Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг.

Примечания 

Демографическая теория
Социальные проблемы
Социальная гигиена
Перинатология
Младенческая смертность